ТГБ — многозначная аббревиатура:
 ТГБ — текстово-графический блок, тексто-графический блок
 ТГБ — тетрагидробиоптерин
 ТГБ — тиагабин
 ТГБ — тыловая госпитальная база
 ТГБ — Тверской городской банк
 ТГБ — Торговый городской банк
 ТГБ — Тюменский городской банк

См. также 
 ТГБЗ — Тебердинский государственный биосферный заповедник
 ТГБП — тетрагидробиоптерин 
  — аббревиатура латиницей